Chicago může mít více významů:

 Chicago – město v USA
 Chicago (řeka) – řeka protékající stejnojmenným městem, známá tím, že na svátek sv. Patrika bývá barvena na zeleno
 Chicago (muzikál) – americký muzikál z roku 1975, který ma na repertoáru mnoho českých divadel, mimo jiné i Městské divadlo Brno
 Chicago (film) – film z roku 2002, režíroval Rob Marshall
 Chicago hoří – film z roku 1937, režíroval Henry King
 Chicago (franšíza) – mediální franšíza amerických televizních seriálu Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D. a Chicago Justice
 Nemocnice Chicago Hope – TV seriál z roku 1994
 Chicago 1930 – počítačová hra
 Chicago (skupina) – americká hudební skupina
 Palác Chicago – funkcionalistická stavba v Praze
 USS Chicago – název čtyř plavidel US Navy